19. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1990 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 30–31 stycznia w japońskim Obihiro.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1990 w sportach zimowych
1990 w Japonii
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Obihiro